Con il titolo TV Nation ci si può riferire a diversi documentari del regista statunitense Michael Moore:

TV Nation, serie televisiva trasmessa negli USA nel 1994-1995.
TV Nation, film del 1997.
TV Nation 2, sempre del 1997.